Kiwai steht für:
 eine Kiwipflanze, siehe Scharfzähniger Strahlengriffel
 ein an der Küste der Western Province Papua-Neuguineas lebenden Seefahrerstammes, siehe Kiwai (Volk)
 die Sprache der Kiwai, siehe Kiwai (Sprache)
 eine Insel im Delta des Flusses Fly, Papua-Neuguinea, siehe Kiwai (Insel)